Las dos orillas, película;
 Las2orillas, revista digital colombiana;
 Dos Orillas (revista), revista cultural española;